«El cielo puede esperar» puede referirse a:

 El cielo puede esperar (1943), título que se dio en Hispanoamérica a la película Heaven Can Wait, dirigida por Ernst Lubitsch en 1943 (en España fue titulada El diablo dijo no).
 El cielo puede esperar (1978), película dirigida por Warren Beatty y Buck Henry.
 El cielo puede esperar (1990), álbum de la banda musical argentina Attaque 77.
 El cielo puede esperar (2019-¿?), programa de televisión emitido en #0.